Чорсу:

 Чорсу, ток — в Иране, Афганистане и Средней Азии тип крытого рынка; как правило, сооружается на перекрёстке главных магистралей города.

 Чорсу — крытый рынок на площади Регистан в Самарканде.
 Чорсу — крупный базар в Ташкенте.
 Чорсу — площадь в центре Коканда.
 Чорсу — станция Ташкентского метрополитена.
 Чорсу — село и сельская община в Вахдатском районе Таджикистана.